El Grupo Proaco es un conglomerado argentino de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción; instituida como compañía en 2002, el grupo está presente en Argentina pero sus principales trabajos son en el interior del país, más precisamente en la Provincia de Córdoba. Es una de las constructoras más importantes del interior de Argentina. Actualmente ha entregado más de 950 unidades edilicias.

Grupo Proaco vende más de cien unidades inmobiliarias por mes, entre las que se contemplan departamentos y lotes. Tras abrir la oferta al mercado del consumidor final con su propuesta de lotes en el predio "La Docta", se posiciona entre las pocas que han registrado saldos positivos en el último ejercicio.

El jueves 8 de junio de 2017 el Grupo Proaco y Cablevisión S.A. cerraron el acuerdo "Docta Más Conectada" que garantiza el servicio de telecomunicaciones a toda la urbanización que actualmente está llevando a cargo la compañía.

Compañía

Obras realizadas 
 Housing del Valle
 Housing del Río
 Torre Patria 
 Residencias del Sur
 Torre Niágara
 Torre Espora
 Mediterránea
 Platinum
 Housing del Sur
 +387 Victoria
 Calicanto
 Nazaret 
 Housing del Norte
 Las Rosas Plaza
 Altos de Zípoli
 Altos de Clermont
 Opera Luxury Condominium
 VITRA
 Opera Shopping & Towers 
 Alto Avenida
 Housing del Boulevard

Patrocinio

Talleres 
En noviembre de 2016 a modo de campaña para ampliar el número de clientes el Grupo Proaco firma un contrato de patrocinio con uno de los principales equipos de fútbol en la Provincia de Córdoba y el interior del país, el Club Atlético Talleres; equipo que actualmente participa de la Superliga de Argentina. Es uno de los patrocinadores principales y forma parte de la publicidad vista en su camiseta. La alianza supone una inversión de seis millones de pesos en concepto de sponsoreo por el resto del campeonato 2016/17 y el próximo, más un monto similar por publicidad en pantalla, cancha y TV. El Grupo lanzó un programa especial el 25 de noviembre de 2016 para los socios de la institución llamado "El terreno de tu vida" , dedicado a quienes desen comprar un lote.

Belgrano 
En 2017 firma otro acuerdo en este caso con Belgrano de Córdoba, que involucra la remodelación de su estadio en este caso compra uno de sus palcos. También anticipó el director de la compañía que este plan de alianzas se extenderá a otros clubes y disciplinas deportivas.

Enlaces externos 
 Página de Facebook
 Página de Twitter
 Canal de YouTube
 Página de Instagram
 Página en Linkedin

Referencias 

Grupos empresariales de Argentina
Empresas fundadas en 2002